YYR steht für:
 in der Silbenschreibweise die chinesische Silbe U+A48C (42124), siehe Unicodeblock Yi-Silbenzeichen
 Canadian Forces Base Goose Bay (IATA-Code), kanadischer Flughafen

yyr steht für:
 Yir-Yoront (ISO-639-3-Code), australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland, Australien 

YYR